Africactenus är ett släkte av spindlar. Africactenus ingår i familjen Ctenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Africactenus